Passi kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Passi, kommunhuvudort, Västra Visayas, Province of Iloilo, 
 City of Passi, kommun, Västra Visayas, Province of Iloilo,

Indonesien 

 Kecamatan Passi, distrikt, Sulawesi Utara,

Senegal 

 Passy, Senegal, ort, Fatick, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Senegalförgreningar